Пя́ловское водохрани́лище — одно из водохранилищ системы канала имени Москвы. Расположено в Московской области, в пределах городского округа Мытищи.

Образовано в 1937 году путём строительства гидроузла на реке Уче.

Описание 
Полезный объём — 9,1 млн м³, площадь — 6,3 км². Ширина — до 1 км, длина — около 6 км, глубина — до 12,2 м.

Водохранилище судоходно. Северная часть водохранилища соединяется через участок канала с Пестовским водохранилищем, южная часть водохранилища соединяется через участок канала с Клязьминским водохранилищем, а юго-восточная часть водохранилища соединяется через Пяловскую плотину с Учинским водохранилищем.

На водохранилище располагаются пристани «Аксаково», «Витенёво» и «Солнечная поляна».

Используется для водоснабжения Москвы. Популярное место отдыха и рыбной ловли, здесь водятся окунь, щука, плотва, подлещик, судак, ёрш, краснопёрка, уклейка, линь, карась.

На берегу водохранилища расположена деревня Витенёво, рядом с которой находилась небольшая усадьба русского писателя М. Е. Салтыкова-Щедрина.

24 августа 1998 года в деревне был торжественно заложен, а в 1999—2001 годах построен новый деревянный храм в честь Успения Пресвятой Богородицы. 8 мая 2005 года в ограде храма был освящен трёхметровый крест в память заключённых Дмитлага, погибших при строительстве канала.

В 2018 году на берегу водохранилища стараниями и на собственные средства Владимира Романова был обустроен мемориал подводной лодке К-19.

См. также 
 Пяловская улица

Примечания

Литература 
 Москва. Энциклопедия / Глав. ред. А. Л. Нарочницкий. — М.: Советская энциклопедия, 1980. — 688 с., ил.
 .

Ссылки 
 Федеральное агентство водных ресурсов — Российский регистр гидротехнических сооружений (Регистр ГТС) — Пяловский гидроузел
 ЭтоМесто.ru — Пяловское водохранилище
 Путеводитель «Ленинград — Астрахань — Ростов-на-Дону» — Пяловское водохранилище
 Путевые заметки речного туриста — Канал имени Москвы — Пяловское водохранилище
 

Водохранилища Московской области
Канал имени Москвы